1964 Голяма награда на Нидерландия е 10-о за Голямата награда на Нидерландия и втори кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 24 май 1964 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия